

Codici 
 ABI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto regionale di Abilene, Abilene (Texas), Stati Uniti
 abi – codice ISO 639-3 della lingua abidji

Geografia 
 Abi – Local government area della Nigeria nello stato di Cross River

Informatica 
 Application binary interface

Mitologia 

 Abi – divinità della mitologia egizia

Sigle 
 Associazione bancaria italiana
 Associazione biblica italiana
 Associazione bieticoltori italiani
 Arenarie di Bismantova – comune di Castelnovo ne' Monti, provincia di Reggio Emilia – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Altri progetti